Рафи́ев () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Рафиев, Наджафгулу Раджабали оглы — командир танкового взвода в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Рафиев, Фаиг Газанфар оглы — лейтенант милиции, Национальный герой Азербайджана.

 Женский вариант
 Рафиева, Зиби (1909—1977) — Герой Социалистического Труда.